Por Jandaia pode estar à procura de:
 Jandaia, espécie de periquito do género Aratinga
 Jandaia (Goiás), município brasileiro do estado de Goiás
 Jandaia do Sul, município brasileiro do estado do Paraná
 Jandaia (empresa), empresa de materiais escolares.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos